Ибрагим Паша, Ибрагим-паша, Ибрагимпаша — имя нескольких правителей:
 Ибрагим-паша (1493—1536) — великий визирь Османской империи при Сулеймане Великолепном.
 Ибрагим-паша (1789—1848) — 2-й паша Египта; приёмный сын, соправитель и преемник Мухаммеда Али.
 Ибрагим-паша (около 1666—1730) — великий визирь Османской империи в Эпоху тюльпанов.
 Ибрагим Паша Бушати (ум. 1810) — албанский паша из знатного рода Бушати. Дамат Ибрагим-паша (1517—1601) — великий визирь Османской империи.